Liste der Mitglieder der namibischen Nationalversammlung steht für:

 Liste der Mitglieder der namibischen Nationalversammlung (1. Parlament)
 Liste der Mitglieder der namibischen Nationalversammlung (2. Parlament)
 Liste der Mitglieder der namibischen Nationalversammlung (3. Parlament)
 Liste der Mitglieder der namibischen Nationalversammlung (4. Parlament)
 Liste der Mitglieder der namibischen Nationalversammlung (5. Parlament)
 Liste der Mitglieder der namibischen Nationalversammlung (6. Parlament)
 Liste der Mitglieder der namibischen Nationalversammlung (7. Parlament)

Siehe auch:
 Liste der Mitglieder des namibischen Nationalrats